Такео — топоним:

 Такео — город в японской префектуре Сага.
 Такео — провинция (кхет) на юго-востоке Камбоджи.
 Такео — административный центр провинции Такео.